Ivoti kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ivoti (ort), Rio Grande do Sul, 
 Ivoti (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar